Діна () — учасник німецько-радянської війни, перша собака-диверсант у  Червоній армії. У Центральній школі військового собаківництва Діна пройшла курс навчання винищувача танків. Потім у батальйоні собак-міношукачів Діна набула другої спеціальності — мінера і потім опанувала третю професію — диверсанта.

Вівчарка Діна, беручи участь у «рейковій війні» у Білорусі, восени 1943 року успішно виконала бойове завдання: вискочила на рейки перед німецьким військовим ешелоном, що наближався, скинула в'юк із зарядом, зубами висмикнула чекою капсуля-запальника, скотилася з насипу і помчала в ліс. Діна була вже поруч з мінерами, коли прогримів вибух, що підірвав ешелон.
У короткому зведенні говорилося: 

Так успішно закінчилася унікальна і поки що єдина в бойовій практиці операція із застосуванням собаки-диверсанта. За її підготовку лейтенант Діна Волкац була нагороджена  орденом Червоної Зірки.

Наприкінці війни Діна ще двічі відзначилася при розмінуванні міста Полоцька, де в одному з випадків знайшла в матраці ліжка в німецькому госпіталі міну-сюрприз.

Після війни Діну відрядили до музею бойової слави. Тут вона і дожила до глибокої старості. У музеї військової слави школи військового собаківництва на спеціальному стенді, присвяченому операції 19 серпня 1943 року, висять фотографії всіх учасників операції, включаючи Діну.

Див. також 
 Відомі тварини

Примітки 

Відомі собаки
Військові тварини